Ares del Maestrat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ares del Maestre, kommunhuvudort, Valencia, Província de Castelló, 
 Ares del Maestrat (kommun i Spanien), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar